Bojongsalam (Rancaekek), een plaats in Indonesië
Bojongsalam (Rongga), een plaats in Indonesië